Рио Вердито има више значења:

 Рио Вердито (Ланда де Матаморос), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Рио Вердито (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику